De Onrust (Oude Pekela), een korenmolen in Oude Pekela
De Onrust (Muiderberg), een poldermolen in Muiderberg